Dagmar av Danmark, född 23 maj 1890, död 11 oktober 1961, var en dansk prinsessa, dotter till Fredrik VIII av Danmark och Louise av Sverige.
Hon uppkallades efter sin faster, prinsessan Dagmar, senare kejsarinnan Maria Fjodorovna av Ryssland.

Hon gifte sig 1922 med den danske greven och hovjägmästaren Jørgen Castenskiold (1893-1978) och avsade sig därefter titel och rang. Paret drev tillsammans herrgården Kongstedlund i Himmerland. Makarna fick fem barn, Carl (1923-2006), Christian (född 1926), Jørgen (1928-1964), Dagmar (1931-2013) och Christian Frederik (1931-1937).

Anfäder

Källor 
  

Danska prinsessor
Kvinnor
Födda 1890
Avlidna 1961